King George V-klasse (1911)
 King George V-klasse (1939)